Flattop Mountain désigne plusieurs montagnes dont :
 Flattop Mountain, dans les montagnes Rocheuses, dans l'état du Colorado ;
 , dans la chaîne des Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord ;
 Flattop Mountain, près d'Anchorage, en Alaska.